Села:
 Рубанка — Вінницька область, Козятинський район
 Рубанка — Житомирська область, Коростенський район
 Рубанка — Сумська область, Недригайлівський район
 Рубанка — Чернігівська область, Бахмацький район
Залізниця:
 Рубанка — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці

Див. також 
 Рубанок